Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Ascione che ha battuto in finale Victor Crivoi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stefano Galvani (primo turno)
 Chris Guccione (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Michael Berrer (quarti di finale)

 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 David Guez (primo turno)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2007